Маргарет Корт була чинною чемпіонкою, але цього разу не захищала свій титул. 

Біллі Джин Кінг виграла титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг з рахунком 3–6, 6–3, 7–5. Через цю поразку Гулагонг втратила можливість заволодіти кар'єрним Великим шоломом. У півфіналі Гулагонг перервала 55-матчеву переможну серію Кріс Еверт, яка залишатиметься рекордом Відкритої ери упродовж 10 років, коли 1984 року її перевершить Мартіна Навратілова.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Біллі Джин Кінг — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Кріс Еверт (півфіналістка)
 Біллі Джин Кінг (Чемпіонка)
 Ольга Морозова (знялась до початку турніру)
 Керрі Мелвілл (чвертьфіналістка)
 Івонн Гулагонг (фіналістка)
 Розмарі Казалс (чвертьфіналістка)
 Вірджинія Вейд (2 коло)
 Леслі Гант (чвертьфіналістка)

Сітка

Легенда

Фінальна вісімка

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1974 on ITFtennis.com , the source for this draw
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1974 on WTAtennis.com, the historical drawsheet

жінки, одиночний розряд
1974 у жіночому тенісі
1974 в американському спорті